Lophozozymus är ett släkte av kräftdjur. Lophozozymus ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Lophozozymus